Ландуа

 Ландуа, Германн (1835–1905) — германский зоолог.
 Ландуа, Леонард (1837–1902) — германский физиолог.